Rivière du Banc de Sable kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière du Banc de Sable (vattendrag i Kanada, lat 48,90, long -71,46), Québec, 
 Rivière du Banc de Sable (vattendrag i Kanada, lat 49,49, long -71,93), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar